Niaqornap Qaqqaa bezeichnet:
 Niaqornap Qaqqaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niaqornap Qaqqaa (Berg, Nuuk) (auch Niaqornaq), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland